Jitai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jitai (socken i Kina, Guangxi), 
 Jitai (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar